

События 
 Консулы имп. Валентиниан I (IV раз) и имп. Валент (IV раз).
 Ок.373 — Опала и казнь Гонория. Феодосий лишён должностей и поселился в Испании.
 Смерть епископа Александрии Афанасия (ок.295-373), разработчика учения о единосущии бога-отца и бога-сына.
 373—380 — Епископ Александрии Пётр II.
 373—396 — Император Цзинь Сыма Яо (Сяо У-ди). Девиз в 376—396 «Великое начало».

Скончались 
 Ефрем Сирин
 Афанасий Великий предстоятель церкви в Александрии

См. также